Tomba, lloc on es deixen les restes mortals dels éssers vius.
 La Tomba, muntanya de Biure a la comarca de l'Alt Empordà.
 Alberto Tomba (San Lazzaro di Savena, 1966), esquiador alpí italià.
 Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, club de futbol argentí de la ciutat de Godoy Cruz, a la província de Mendoza.
 Mereto di Tomba, municipi italià a la província d'Udine.